Вальдемека () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 70 км². Население — 101 человек.

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки